Такмичење у трчању на 3.000 м са препрекама у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 12. и 15. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. одбранио је Кенијац Езекијел Кембој.

Земље учеснице 
Учествовао је 41 атлетичар из 20 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у трци на 3.000 метара са препрекама пре првенства (27. јули 2013), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су биле три групе са укупно 41 такмичаром. У финале су се пласирала по три првопласирана из сваке групе (КВ) и шесторица према постигнутом резултату (кв).

Финале 
Финале је стартовано 20:20.

Пролазна времена

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном